Het ATP-toernooi van Rosmalen 2019 (met de officiële naam Libéma Open 2019) werd gespeeld van 10 tot en met 16 juni 2019 op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Organisatie 
De gemeente 's-Hertogenbosch stelde een financiële bijdrage ter beschikking van € 25.000,-.

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen